Флаг Свободного — флаг городского округа «Город Свободный» Амурской области России.
 Флаг Свободного — флаг городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области России.